

Примечания 

Сморгонский район